Орден «За заслуги перед народом» (, , ) — награда Социалистической Федеративной Республики Югославии. Вручалась за особые заслуги перед страной как в области обеспечения национальной безопасности, так и за вклад в развитие экономики, науки и культуры.

Описание 
Орден учреждён Председательством Антифашистского вече народного освобождения Югославии указом от 9 июня 1945 вместе с медалью «За заслуги перед народом». Орден имел три степени: I степень с золотой звездой, II степень с серебряными лучами и III степень с серебряной звездой. Автором внешнего вида ордена и медали был Джордже Андреевич-Кун.

Орденом награждались лица за выдающиеся заслуги в строительстве социалистического государства, организацию и обеспечение национальной безопасности и заслуги в области экономики, науки и культуры. До конца 1986 года были награждены 5568 человек Орденом I степени, 39534 человека Орденом II степени, 282864 человека Орденом III степени и 430666 человек Медалью.

Литература 
 Војна енциклопедија. — Београд, 1975.
 Опћа енциклопедија. — Загреб: Југословенски лексикографски завод, 1980.
 Борис Пристер. Одликовања збирке др. Вељка Малинара. — Загреб, 2000.

Заслуги перед народом